T38 oder T 38 steht für:
 Allison T38, ein Flugzeugtriebwerk
 T38 (Paralympics), Startklasse der paralympischen Sportarten für Sportler in der Leichtathletik

T-38 steht für:
 Northrop T-38, ein Überschall-Trainingsflugzeug
 T-38 (Panzer), einen sowjetischen Schwimmpanzer aus dem Zweiten Weltkrieg
 T-38 (Traktor), einen sowjetischen Kettentraktor aus dem Lipezki Traktorny Sawod

T.38 steht für:
 T.38, eine Empfehlung zur Übertragung von Faxen über das Internet

T38